AMPA est une abréviation qui peut faire référence à différentes substances chimiques :

 AMPA (abréviation de α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid), un agoniste de l'une des trois classes de récepteurs ionotropes du glutamate (acide glutamique) : les récepteurs AMPA ;
 aminomethylphosphonic acid (en français, acide aminométhylphosphonique), un produit dérivés du glyphosate (principalement connu sous la marque Roundup), cancérigène, que l'on retrouve notamment dans les eaux.